La regione del Logone Occidentale è una regione del Ciad che prende nome dal fiume Logone. Il capoluogo è Moundou.

Suddivisione amministrativa
La regione è divisa in 4 dipartimenti:

Note